Paul Stewart peut faire référence à :
 Paul Stewart (1908-1986), acteur américain ;
 Paul Stewart (1955-), écrivain anglais ;
 Paul Stewart (1955-), joueur et arbitre de hockey sur glace ;
 Paul Stewart (1964-), ancien footballeur anglais ;
 Paul Stewart (1965-), fils du champion automobile Jackie Stewart.